Kra, kra lodowa, kra lodowcowa – dryfująca płyta lodu
 kra lodowcowa – fragment skalny wyrwany z podłoża i przeniesiony przez lądolód
 kra tektoniczna – płyta litosfery
 Kra – przesmyk łączący Półwysep Malajski pozostałą częścią Azji
 Kra – rzeka na Półwyspie Malajskim
 Kanał Kra – planowany kanał przez Przesmyk Kra
 kra – litera używana dawniej w zapisie języka kalaallisut
 Kra – w mitologii ludu Akan duch siły życiowej
 KRA oznacza także tablice rejestracyjne powiatu krakowskiego
 Kra – japoński zespół visual kei